Името Константиново може да се отнася до:

 български села
 Константиново (Област Бургас)
 Константиново (Област Варна)
 Константиново (Област Хасково)
 Радовец, чието име до 1950 година е Константиново
 други населени места
 Константиново (Рязанска област), Русия